Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2011 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 17 по 23 апреля 2011 года в Будапеште (Венгрия) и Киеве (Украина). Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2012 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2012 года.

На ежегодном конгрессе в Кёльне во время чемпионата мира 2010 года были определены страны, где будут проходить игры в I-ом дивизионе. Из-за землетрясения сборная Японии не принимала участия в турнире, ей было гарантировано участие в 2012 году.

Арены 
Матчи группы A проходили в «Будапешт Спорт-Арена». Матчи группы B проводились в киевском Дворце спорта.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборные Испании и Эстонии пришли из второго дивизиона, сборные Италии и Казахстана пришли из ТОП-дивизиона, сборная Японии не участвовала в турнире из-за землетрясения в Японии, ей было гарантировано участие в группе A первого дивизиона 2012 года, остальные команды пришли с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Ём Юнсёнг
 Защитник:  Армин Хельфер
 Нападающий:  Иштван Шофрон

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Стивен Мёрфи
 Защитник:  Роман Савченко
 Нападающий:  Александр Матерухин

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Апрель 2011 года
Спорт в Венгрии в 2011 году
Спорт на Украине в 2011 году
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Международные спортивные соревнования в Киеве
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты мира на Украине
Чемпионаты мира в Венгрии